

Persone
Keiji Nakazawa – fumettista giapponese
Kyle Nakazawa – calciatore statunitense, di origine giapponese
Sōta Nakazawa – ex calciatore giapponese
Yūji Nakazawa – ex calciatore giapponese
Yuko Nakazawa – cantante e attrice giapponese

Altro
Sanae Nakazawa, nome giapponese di Patricia Gatsby – personaggio del manga Capitan Tsubasa